Дов-Бер:

 Дов-Бер — имя, широко распространенное среди евреев-ашкенази.
 Дов-Бер из Межерича (1704—1772) — второй лидер хасидского движения. Наследник Баала Шем-Това.